Sigsbee peut faire référence à:
 Charles Dwight Sigsbee, un contre-amiral de la marine américaine.
 Sigsbee, un skipjack inscrit sur le Registre national des lieux historiques dans le Maryland.
 Sigsbee, une communauté non constituée en société dans le Missouri aux États-Unis.
 , ancien destroyer de la classe Fletcher.
 Lieux aux États-Unis :
 Sigsbee (Alabama)
 Sigsbee (Georgie)
 Sigsbee (Minnesota)
 Sigsbee (Missouri)
 Sigsbee (Pennsylvanie)
 Sigsbee (Caroline du Sud)